Anton Pevsner (1886-1962) – scultore francese di origine russa
Nikolaus Pevsner (1902-1983) – storico dell'arte inglese di origine tedesca
7314 Pevsner – asteroide della fascia principale